FFCC puede referirse a:

  la abreviatura que se utiliza para referirse a los ferrocarriles.

Siglas